Kes (film), film uit 1969
 Kes (Star Trek), een Star Trekpersonage